

Događaji 
 U Mesinskom tjesnacu Grci s Eubeje osnivaju Zankle i Regij u Kalabriji.

Rođenja

Smrti